Wilhelm Seipel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Seipel (Politiker, 1898) (1898–1968), deutscher Politiker (FDP), MdL Hessen
 Wilhelm Seipel (Politiker, 1903) (1903–1967), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Hessen